Eric Regan (né le  à Whitby, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace naturalisé sud-coréen.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || Otters d'Érié || LHO ||61 ||2 ||2 ||4 ||6 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || Otters d'Érié || LHO ||25 ||0 ||3 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006||Generals d'Oshawa || LHO ||35 ||3 ||10 ||13 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Generals d'Oshawa || LHO ||64 ||3 ||42 ||45 ||64 ||9 ||1 ||1 ||2 ||7
|-
|2007-2008 || Generals d'Oshawa || LHO ||67 ||8 ||40 ||48 ||56 ||15 ||1 ||7 ||8 ||26
|-
|2008-2009 || Chops de l'Iowa || LAH ||59 ||1 ||7 ||8 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Condors de Bakersfield || ECHL ||59 ||16 ||34 ||50 ||46 ||10 ||2 ||4 ||6 ||4
|-
|2009-2010 || Rampage de San Antonio || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2010-2011 || Jackals d'Elmira || ECHL || 54|| 13|| 28|| 41|| 61|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2010-2011 || Crunch de Syracuse || LAH || 12|| 0|| 1|| 1|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Hannover Scorpions || DEL || 33|| 5|| 9|| 14|| 67|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2012-2013 || Hannover Scorpions || DEL || 51|| 6|| 12|| 18|| 54|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014 || Nippon Paper Cranes || Asia League || 35|| 6|| 24|| 30|| 50|| 7|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2014-2015 || High1 || Asia League || 47 || 17 || 36 || 53 || 52 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2015-2016 || Anyang Halla || Asia League || 47 || 9 || 32 || 41 || 68 || 8 || 0 || 6 || 6 || 0
|-
| 2016-2017 || Anyang Halla || Asia League || 44 || 11 || 29 || 40 || 28 || 6 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2017-2018 || Anyang Halla || Asia League || 23 || 6 || 7 || 13 || 10 || 8 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2018-2019 || Anyang Halla || Asia League || 34 || 7 || 19 || 26 || 8 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2019-2020 || Anyang Halla || Asia League || 36 || 5 || 13 || 18 || 6 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2

Au niveau international 

|-
| 2016 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde D1A || 5 || 1 || 0 || 1 || 10 || align="left"|
|-
| 2017 || align="left"| Corée du Sud || align="left"|Jeux asiatiques d'hiver || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2017 || align="left"| Corée du Sud || align="left"|Championnat du monde D1A || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| (promu en élite)
|-
| 2018 || align=left| Corée du Sud || align=left|Jeux olympiques || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left| place
|-
|2018 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"| place (relégué en D1A)

Notes et références 

Naissance en mai 1988
Naissance à Whitby (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Otters d'Érié
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Hannover Scorpions
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Nippon Paper Cranes
Joueur du High1
Joueur du Anyang Halla
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018